Florinda — filha lendária do Conde Julião
 Florinda Bolkan — atriz ítalo-brasileira
 Florinda Meza — atriz mexicana que interpreta a Dona Florinda do seriado Chaves
 Dona Florinda — personagem do seriado mexicano Chaves interpretada por Florinda Meza

Desambiguações de antropônimos